Синтия Фанёф (; ) — канадская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Двукратная чемпионка Канады (2004, 2011), серебряный призёр чемпионата четырёх континентов (2004) и участница Олимпийских игр (2010).

Карьера 
Синтия Фанёф начала кататься на коньках в возрасте 4-х лет.

В 2004 году она выиграла чемпионат Канады, это был второй «взрослый» национальный чемпионат в котором она участвовала. В том же году, она завоевала серебряную медаль своего дебютного чемпионата Четырёх континентов, кроме того, это был вообще первый «взрослый» международный турнир в котором она приняла участие. На чемпионат мира 2004, она ехать отказалась, сказав, что не готова ещё к такому серьёзному старту. На чемпионате мира среди юниоров, в котором она приняла участие вместо взрослого турнира, она стала только 10-й.

На неё возлагались большие надежды в предолимпийском сезоне, однако, весь сезон 2005—2006 Синтия пропустила из-за травмы колена.

В ноябре 2011 года после ряда неудачных сезонов С. Фанёф переехала в Торонто для тренировок у Брайана Орсера.

В сентябре 2012 года было объявлено, что Синтия завершает любительскую спортивную карьеру и намерена заняться тренерской деятельностью.

Личная жизнь 
С 11 июля 2014 года Синтия замужем за хоккеистом Максимом Тальбо, с которым она встречалась 2 года до их свадьбы. У супругов есть двое детей — сын Джексон Тальбо (род.27.02.2014) и Лу Тальбо (род.17.01.2016).

Результаты

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт , 
 Профиль на сайте Skate Canada.
 

Фигуристы Канады
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2010 года